Chris Summers (né le  à Milan, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Il est un choix de première ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2006 des Coyotes de Phoenix. Il préfère ensuite poursuivre sa carrière dans les rangs universitaires américains, se joignant aux Wolverines du Michigan pour quatre saisons.

Au terme de la saison 2009-10, il rejoint finalement l'organisation des Coyotes en se rapportant au Rampage de San Antonio de la Ligue américaine de hockey pour y terminer la saison. À sa deuxième année avec l'organisation de l'Arizona, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

Le , il est échangé aux Rangers de New York avec Keith Yandle et un choix de  de 2015 en retour de John Moore, Anthony Duclair,et d'un choix de  de 2016 et de  de 2015.

Le , il signe un contrat de deux ans avec les Penguins de Pittsburgh en tant qu'agent libre.

En juillet 2019, Chris Summers a signé un contrat de deux ans avec les Ice Tigers de Nuremberg dans le DEL. Il y joue avec le numéro de dos 55.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||États-Unis ||NAHL ||31 ||2 ||5 ||7 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || États-Unis ||NAHL ||17 ||2 ||2 ||4 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||41 ||6 ||8 ||14 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||41 ||2 ||11 ||13 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||41 ||4 ||13 ||17 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||40 ||4 ||12 ||16 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||75 ||1 ||9 ||10 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Pirates de Portland ||LAH ||28 ||0 ||2 ||2 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||21 ||0 ||3 ||3 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Pirates de Portland ||LAH || 60 ||2 ||10 ||12 ||53 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 ||Coyotes de Phoenix ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Pirates de Portland || LAH || 48 || 2 || 7 || 9 ||  47 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 18 || 2 || 1 || 3 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 17|| 0|| 3|| 3|| 8|| - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 13 || 0 || 1 || 1 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 74 || 3 || 8 || 11 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 74 || 4 || 8 || 12 || 71 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 64 || 1|| 10 || 11 || 51 || 3 ||0 || 0 || 0 || 4
|-
|2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||  59 || 3 || 13 || 16 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||  52 || 1 || 8 || 9 || 34 || - || - || - || - || -

| 70 || 2 || 7 || 9 || 51 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Ann Arbor
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nürnberg Ice Tigers